Spriit ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Spriit (1922–1993), estnischer Journalist, Satiriker, Redakteur und Politiker
 Eero Spriit (* 1949), estnischer Schauspieler, Theaterproduzent und Regisseur sowie Film- und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Sprit
 Spirit